Baureihe 151 steht für:
 ČD-Baureihe 151 der tschechoslowakischen Staatsbahn
 DB-Baureihe 151